The Last Gentleman – film del 1934 diretto da Sidney Lanfield
The Last Gentleman – cortometraggio del 2013 diretto da Erik Long IV